Bieg na 100 metrów przez płotki kobiet – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Narodowym w Pekinie.

Tytułu mistrzowskiego nie obroniła Amerykanka Brianna Rollins, która zajęła czwarte miejsce.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2015 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 13,00 (uzyskane w okresie od 1 października 2014 do 10 sierpnia 2015), z uwagi na małą liczbę zawodniczek z minimum, kolejne lekkoatletki zaproszono do występu w mistrzostwach na podstawie lokat na listach światowych.

Rezultaty

Eliminacje 
Awans: Pierwsze cztery zawodniczki (Q) + 4 z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Wiatr: Bieg 1: -1.8 m/s, Bieg 2: -1.2 m/s, Bieg 3: -1.0 m/s, Bieg 4: -0.4 m/s, Bieg 5: -1.1 m/s.

Półfinały 
Awans: Dwoje najlepszych (Q) i dwoje z najlepszymi czasami (q).
Wiatr: Bieg 1: -0.3 m/s, Bieg 2: -0.4 m/s, Bieg 3: -0.8 m/s.

Finał 
Wiatr: -0.3 m/s

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 100 metrów przez płotki kobiet